A 2008–2009-es UEFA-kupa az UEFA-kupa 38. szezonja. A döntőt az isztambuli Şükrü Saracoğlu Stadionban, a Fenerbahçe otthonában játszották 2009. május 20-án.

Ezen a néven ez volt a kupa utolsó kiírása, a következő szezontól átvette a helyét az Európa-liga.

Csapatok 
53 nemzet 119 csapata kvalifikálta magát az UEFA-kupa 2008–09-es kiírásába. Három csapat az UEFA Fair Play díja által jutott be, míg további 35 csapat az Intertotó-kupából és a Bajnokok Ligájából csatlakozik a versenybe. Az országok meghatározott számú csapatot indíthattak a kupában. A hazai kiírások (bajnokság, kupa, ligakupa) által akár 4 csapat is indulhatott egy országból. Az alábbiakban olvasható a 2008–09-es UEFA-kupa kvalifikációjának rendszere.

 1-6. helyen álló szövetségekből 3 csapat
 7-8. helyen álló szövetségekből 4 csapat
 9-15. helyen álló szövetségekből 2 csapat
 16-21. helyen álló szövetségekből 3 csapat
 22-53. helyen álló szövetségekből 2 csapat - kivéve Liechtenstein (38.), Andorra (51.) és San Marino (52.), itt +1 csapat indul
 3 UEFA Fair Play díjas
 11 győztes a 2008-as Intertotó-kupából
 16 vesztes a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőköréből
 8 harmadik helyezett a Bajnokok Ligája csoportköréből

Első selejtezőkör:  (74 csapat)
 33 kupagyőztes a 21.-53. labdarúgó-szövetségből
 32 ezüstérmes a 19.-37., 39.-50. és az 53. labdarúgó-szövetségből
 6 harmadik helyezett a 16.-21. labdarúgó-szövetségből
 3 UEFA Fair Play díjas

Második selejtezőkör:  (64 csapat)
 37 győztes az első selejtezőkörből
 6 kupagyőztes a 15.-20. labdarúgó-szövetségből
 7 harmadik helyezett a 9.-15. labdarúgó-szövetségből
 3 ezüstérmes a 16.-18. labdarúgó-szövetségből
 11 továbbjutó az Intertotó-kupából

Első kör:  (80 csapat)
 32 győztes a második selejtezőkörből
 14 nemzeti kupagyőztes az 1.-14. labdarúgó-szövetségből
 2 harmadik helyezett a 7.-8. labdarúgó-szövetségből
 5 negyedik helyezett a 4.-8. labdarúgó-szövetségből
 7 ötödik helyezett az 1.-3. és az 5-8. labdarúgó-szövetségből
 2 hatodik helyezett az 1.-2. labdarúgó-szövetségből
 2 ligakupa-győztes a 3.-4. labdarúgó-szövetségből
 16 kieső a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőköréből

Csoportkör:  (40 csapat)
 az első kör 40 győztese

Egyenes kieséses szakasz:  (32 csapat)
 24 csoportelső, -második, -harmadik a csoportkörből
 8 kieső a Bajnokok Ligája csoportköréből (a csoportok harmadik helyezettjei)

 1 Az UEFA Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik helyezettjei
 2 Az UEFA Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének vesztesei
 3 Alsóbb selejtezőkörből lépett fel
 4 Az UEFA Intertotó-kupa harmadik körének győztesei

Fordulók és időpontok

Selejtezők

Első selejtezőkör 
Az első selejtezőkör sorsolását 2008. július 1-jén tartották. Az odavágókat július 17-én, a visszavágókat július 31-én játszották, az FC Nordsjælland - FC TVMK Tallinn meccs kivételével, ami július 29-én volt.

!colspan="5"|Déli-mediterrán régió
|-

|-
!colspan="5"|Közép-keleti régió
|-

|-
!colspan="5"|Északi régió
|-

|}

Második selejtezőkör 

!colspan="5"|Déli-mediterrán régió
|-

|-
!colspan="5"|Közép-keleti régió
|-

|-
!colspan="5"|Északi régió
|-

|}

Első kör 
32 csapat csatlakozott a kiírásba az első körnél a második selejtezőkör 32 győzteséhez és a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének 16 kiesőjéhez. A 80 csapatot 8 csoportra osztották (10 csapat/csoport), minden csoportban 5 kiemelt és 5 nem kiemelt csapat van, valamint egy csoportban sics két ugyanolyan országból érkezett csapat. A csapatok hazai és idegenbeli mérkőzéseket játszanak, amiket szeptember 18-án és október 2-án tartanak. A párosítások győztesei továbbjutnak a csoportkörbe.

!colspan="5"|1. csoport

|-
!colspan="5"|2. csoport

|-
!colspan="5"|3. csoport

|-
!colspan="5"|4. csoport

|-
!colspan="5"|5. csoport

|-
!colspan="5"|6. csoport

|-
!colspan="5"|7. csoport

|-
!colspan="5"|8. csoport

|}

Csoportkör 

A csoportkör sorsolását Nyonban, Svájcban tartják 2008. október 7-én 12:00-kor. A 40 csapatot 5 csoportra osztották az UEFA koefficiens szerint. A legnagyobb koefficiensű 8 csapat az 1. csoportba, a következő 8 a 2. csoportba került, és így tovább. A csapatok minden csoportból kapnak ellenfelet a sorsolás során, két csapat egy országból nem kerülhet egy csoportba.

Szabály 
Az UEFA szabályainak 6.06-os paragrafusa szerint, ha két vagy több csapat egyforma pontszámmal rendelkezik a csoportmérkőzések végén, a következő kritériumok döntenek a helyezésről:
 gólkülönbség;
 szerzett gólok száma;
 idegenben szerzett gólok száma;
 győzelmek száma;
 idegenbeli győzelmek száma;
 koefficiens pontok száma

1.
  AC Milan
  Sevilla
  Valencia
  Benfica
  Schalke 04
  CSZKA Moszkva
  Tottenham Hotspur
  Hamburg

2.
  Stuttgart
  Ajax
  Olimbiakósz
  Deportivo
  Club Brugge
  Szpartak Moszkva
  Paris Saint-Germain
  Heerenveen

3.
  Rosenborg
  Udinese
  Feyenoord
  Braga
  Slavia Praha
  Manchester City
  Galatasaray
  Sampdoria

4.
  Hertha BSC
  Partizan
  Nancy
  Portsmouth
  Aston Villa
  Racing Santander
  København
  Dinamo Zagreb

5.
  Saint-Étienne
  Wolfsburg
  Standard Liège
  Twente
  NEC
  Metaliszt Harkiv
  Lech Poznań
  Žilina

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

A legjobb 16 közé jutásért 
A sorsolást december 19-én, 13 órakor tartották a svájci Nyonban. A nyolc csoportelső csapatot a nyolc harmadik helyezettel sorsolták össze, míg a nyolc második helyezettet a Bajnokok Ligája csoportköreinek nyolc harmadik helyezettjével.

Az első kört 2009. február 18-án és február 19-én, míg a második kört február 26-án tartják.

|}
1 A Werder Bremen jutott tovább idegenben lőtt több góllal.
2 A Dinamo Kijev jutott tovább idegenben lőtt több góllal.
3 A Marseille jutott tovább tizenegyesekkel (7–6).

Nyolcaddöntők 
A nyolcaddöntők sorsolását is december 19-én tartották Nyonban.

Az első kört 2009. március 12-én, míg a második kört március 18-án és 19-én tartották.

|}

Negyeddöntők 

|}

Elődöntők 

|}

Döntő

Góllövőlista 

Utolsó frissítés: 2009. május 20.
Forrás: worldfootball.net

Lásd még 
 2008–2009-es UEFA-bajnokok ligája
 2008-as Intertotó-kupa

Jegyzetek

További információk 

 Az UEFA-kupa hivatalos oldala 

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa